

Codici 
 SJC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di San Jose, California (Stati Uniti d'America)

Religione 
 S.J.C. – sigla delle Suore di San Giuseppe di Cluny